Kristóf János (1922) festőművész
 Kristóf János (1941) cselgáncsozó
 Kristóf János (1943) gépészmérnök, üzemmérnök, vízmérnök
 Kristóf János (1950) mezőgazdasági gépészmérnök
 Kristóf János (1953) matematikus